Grimpe ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Grimpe (1889–1936), deutscher Zoologe
 Gerhard Grimpe (1928–1985), deutscher Musikpädagoge, Chorleiter, Orchesterleiter und Komponist
 Julia Grimpe (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Wilfried Grimpe (1944–1985), deutscher Schauspieler 

Siehe auch:
 Krimpe